Adam Bednarczyk (1920–1999) – polski ekonomista, historyk amator, założyciel Muzeum Ziemi Iłżeckiej,
 Andrzej Bednarczyk (ur. 1961) – polski malarz, grafik, rysownik, rzeźbiarz, profesor sztuk plastycznych,
 Antoni Bednarczyk (1872–1941) – polski aktor,
 Czesław Bednarczyk (1912–1994) – polski poeta i prozaik,
 Dagmara Bednarczyk – polska saneczkarka, medalistka Mistrzostw Polski,
 Dominika Bednarczyk-Krzyżowska (ur. 1972) – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna,
 Grażyna Bednarczyk – polska łyżwiarka,
 Grzegorz Bednarczyk (ur. 1956) – polski duchowny baptystyczny, w latach 1995-1999 przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP,
 Jan Bednarczyk (ur. 1950) – polski ekonomista, prorektor Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego,
 Jan Bednarczyk – polski duchowny rzymskokatolicki, teolog i filozof,
 Jan Bednarczyk – polski samorządowiec, burmistrz gminy miejsko-wiejskiej Radków,
 Józef Bednarczyk (1875–1928) – polski polityk, działacz PSL „Piast”,
 Kazimierz Bednarczyk – polski sportowiec, medalista Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym (1960),
 Krystyna Bednarczyk (1923–2011) – polska poetka emigracyjna,
 Krzysztof Bednarczyk (1925–1992) – polski duchowny baptystyczny, historyk Kościoła, publicysta, wydawca, członek władz naczelnych PKChB,
 Małgorzata Bednarczyk (ur. 1951) – polska ekonomistka, nauczyciel akademicki, profesor doktor habilitowany, działaczka polityczna,
 Marek Bednarczyk – polski działacz związkowy, przewodniczący Związku Zawodowego Administracji PKP (1997–2001),
 Marek Antoni Bednarczyk – polski informatyk, profesor nadzwyczajny Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych Wydział Zamiejscowy w Gdańsku,
 Mateusz Bednarczyk (ur. 1987) – polski futsalista,
 Michał Bednarczyk (ur. 1992) – polski piłkarz ręczny, grający na pozycji rozgrywającego,
 Monika Bednarczyk (ur. 1969) – polska siatkarka, reprezentantka i mistrzyni Polski,
 Paweł Bednarczyk – polski samorządowiec, burmistrz Tłuszcza,
 Piotr Bednarczyk (1914–2001) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy tarnowski
 Piotr Bednarczyk (ur. 1964) – polski oficer, pułkownik dyplomowany Sił Zbrojnych RP
 Piotr Bednarczyk (ur. 1985) – polski ilustrator, storybordzista i autor komiksowy
 Przemysław Bednarczyk – polski perkusista, członek grupy Hyperial,
 Sebastian Bednarczyk (ur. 1989) – polski lekkoatleta, sprinter,
 Sebastian Bednarczyk – polski muzyk, członek grupy Shannon, uczestnik projektu Ryczące Shannon,
 Tadeusz Bednarczyk (1913–2002) – polski działacz katolicko-narodowy, pułkownik WP, autor książek o tematyce historycznej, z wykształcenia ekonomista,
 Tomasz Bednarczyk (ur. 1986) – polski twórca muzyki elektronicznej,
 Wiesław Bednarczyk – polski geolog, prof. dr hab.,
 Zbigniew Bednarczyk (1934–2011) – polski aktor.
 Aneta Sosnowska z domu Bednarczyk (ur. 1974) – polska lekkoatletka, płotkarka.